Cungrea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cungrea (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Cungrea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș